„Taternik” – magazyn informacyjny Polskiego Związku Alpinizmu, wydawany od 1907 roku
 taternik – osoba uprawiająca taternictwo

Zobacz też 
 Sprawa taterników
 Raport taterników